El Gran Premio de la Ciudad de Imola de Motociclismo de 1998 fue la decimoprimera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1998. Tuvo lugar el fin de semana del 4 al 6 de septiembre de 1998 en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, situado en la ciudad de Imola, Emilia-Romagna, Italia. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Àlex Crivillé y Max Biaggi. Valentino Rossi ganó la prueba de 250cc, por delante de Loris Capirossi y Stefano Perugini. La carrera de 125cc fue ganada por Tomomi Manako, Marco Melandri fue segundo y Masao Azuma tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: Jean-Michel Bayle, 1:49.345
 Vuelta Rápida: Max Biaggi, 1:49.556

Resultados 250cc 

 Pole Position: Tetsuya Harada, 1:53.560
 Vuelta Rápida: Tetsuya Harada, 1:52.533

Resultados 125cc 

 Pole Position: Marco Melandri, 1:59.795
 Vuelta Rápida: Tomomi Manako, 1:58.880

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 2 de junio de 2017.

1998
Imola
Deporte en Italia en 1998